El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1991 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Hoosier Dome de Indianápolis. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Duke, que conseguía su primer título, el primero también para su entrenador, todavía en el puesto y actual seleccionador de Estados Unidos, Mike Krzyzewski, derrotando a la Universidad de Kansas, en su sexta aparición en una final nacional. Christian Laettner, de los Blue Devils, fue elegido Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – East Rutherford, New Jersey

Final Regional

Southeast Regional – Charlotte, North Carolina

Final Regional

Midwest Regional – Pontiac, Míchigan

Final Regional

West Regional – Seattle, Washington

Final Regional

Final Four @ Indianapolis, Indiana

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1991
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA